Le régiment de Vivarais est un régiment d'infanterie du Royaume de France créé en 1674 sous le nom de régiment d'Albret, devenu sous la Révolution le  d'infanterie de ligne.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment d’Albret
 9 aoû 1678 : renommé régiment de Gandelus
  : renommé régiment de Clérambault
  : renommé régiment de Mirabeau
  : renommé régiment de Gensac
  : renommé régiment de Duras
  : renommé régiment de Brissac
  : renforcé par incorporation du régiment de Vivarais
  : renommé régiment de Cossé
  : renommé régiment de Lemps
  : renommé régiment de Puységur
 10 décembre 1762 : renommé régiment de Vivarais
  janvier 1791 : renommé  d’infanterie de ligne

Colonels et mestres de camp 
  : César-Phébus, comte d’Albret, maréchal de camp le , lieutenant général le , maréchal de France le , † .
  : Charles Amanieu d'Albret, marquis d’Albret, neveu et gendre du précédent, tué au château de Pinon le .
  : Louis Potier de Gèvres, marquis de Gandelus
  : Philippe de Palluau, marquis de Clérambault, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , † 
  : Jean-Éléazar Riqueti de Mirabeau
  : Gilles Gervais de la Roche-Lomagne, marquis de Gensac
  : Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras
  : François Armand d’Usson, marquis de Bonnac, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le 
  : Louis Joseph Timoléon, duc de Cossé-Brissac
  : Nicolas François de Prunier, chevalier de Lemps, brigadier le , déclaré maréchal de camp en  par brevet du 
  : Barthélémy Hercule Anathase de Chastenet, vicomte de Puységur
  : Hyacinthe-Hughes Timoléon de Cossé-Brissac 
  : Louis François René, marquis de Courtarvel de Peze
  : Frédéric Ferdinand Charles de Wittinghof 
  : Gratien Dumoulin de La Fontenelle

Historique des garnisons, combats et batailles 
 Guerre de Succession d'Espagne
  : bataille de Spire

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1762, le régiment de Puységur conserve ses deux bataillons et est affecté au service de la Marine et des Colonies et à la garde des ports dans le royaume et prend le nom de régiment de Vivarais. L'ordonnance arrête également l'habillement et l'équipement du régiment comme suit. Habit, revers, collet, veste et culotte blancs, parements verts, une poche en long garnie de trois boutons, trois sur la manche, quatre au revers et quatre au-dessous : boutons jaunes, avec le . Chapeau bordé d'or.

Le  du  d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée du Nord ; le  celles de 1792 à 1794 à l’armée de la Moselle.

Drapeaux 
3 drapeaux, dont un blanc Colonel, et 2 d’Ordonnance « rouges, jaunes, verts & noirs par opposition, & croix blanches ».

Habillement

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tomes 3, 4 et 7, Paris 1760, 1761 et 1764
 Paul d'Albigny, Le régiment de Vivarais. Son origine et ses transformations successives, , dans Revue historique, archéologique, littéraire et pittoresque du Vivarais illustrée, , tome V,  (lire en ligne)
 Louis Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française, t. 4, 1876, p. 395 à 401

Article connexe 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Vivarais)

Lien externe 
 Planche d’infanterie française de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir )

Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime